Лідінге — місто в Швеції, комуна Лідінге, лен Стокгольм
 Лідінге — комуна в лені Стокгольм, Швеція
 Лідінге — шведський острів в Балтійському морі, Стокгольмський архіпелаг